Josip Broz Tito (Kumrovec, Croàcia, 1892 - Ljubljana, Eslovènia, 1980), líder de Iugoslàvia des del final de la Segona Guerra Mundial fins a la seva mort
 Tito sobrenom de Vicente Blanco Sánchez (Benidorm, 1971), futbolista valencià
 Tito Biel, comandant de la Força de Defensa del Sud del Sudan a la segona guerra civil sudanesa (1997-2005)
 Tito Cittadini (Buenos Aires, 1886 - Pollença, 1960), pintor argentí
 Tito Gobbi (Bassano del Grappa, 1915 – Roma, 1984), baríton italià
 Tito Mattei (Campobasso, 1841 - Londres, 1914), compositor i director d'orquestra italià
 Tito Puente (Nova York, 1923 - Nova York, 2000), músic de Latin jazz i salsa
 Tito Schipa (Lecce, 1888 – Nova York, 1965), tenor italià
 Tito Vespasiano Strozzi (Ferrara, 1424 - Racano, 1505), poeta italià
 Tito Vilanova (Bellcaire d'Empordà, 1968), jugador i entrenador de futbol
 Francisco Tito Pérez (La Vila Joiosa, 1874 - 1950), sacerdot, compositor, instrumentista d'orgue i professor de música
 Ettore Tito (Castellammare di Stabia, 1859 - Venècia, 1941), artista italià conegut per les seves pintures sobre la vida contemporània i els paisatges de Venècia